Јапага може да се односи на:

 Јапага (Хан Пијесак), насеље у општини Хан Пијесак, Република Српска, БиХ
 Јапага (Липик), насеље града Липика, западна Славонија, Република Хрватска